Cantina o guingueta: lloc públic part d'una caserna, d'una institució o empresa, on hom ven begudes i comestibles
 La cantina del teatre (1943), pel·lícula dirigida per Frank Borzage
 Cantina Santa Maria la Palma, factoria vinícola a l'Alguer
 La Cantina, àlbum de la cantautora Lila Downs